Le nom de Haacke est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Hans Haacke, artiste conceptuel allemand
 Johann Wilhelm Haacke
 Julia Haacke

Homonymie de patronyme